Die Saison 2018 der Volleyball Nations League war die erste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 25. Mai 2018 und endete mit dem Finale am 8. Juli 2018. Russland gewann das Endspiel gegen Frankreich. Die Vereinigten Staaten belegten den dritten Rang. Die deutsche Mannschaft belegte nach der Vorrunde den neunten Rang.

Modus 
In der Vorrunde traten 16 Mannschaften fünf Wochen lang in Viererturnieren gegeneinander an. Jede Woche fanden jeweils vier Turniere parallel statt. Die Teilnehmer wurden so auf die Turniere verteilt, dass im Laufe der Vorrunde jeder gegen jeden spielt. Die Ergebnisse der insgesamt zwanzig Turniere wurden in einer Tabelle addiert. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben dem Gastgeber für die Finalrunde.

In der Finalrunde wurden die Teilnehmer in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale überkreuz aufeinander. Die Sieger der Halbfinalspiele erreichten das Endspiel.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf gesetzten Kernmannschaften (core teams) und vier Herausforderern (challenger).

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Fünfte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 4. bis 8. Juli in Lille (Frankreich) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Manner 2018
Volleyball Nations League
Männervolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften